De mal en pis est le titre de deux bandes dessinée :
 De mal en pis, second tome de la série Garulfo d'Alain Ayroles et Bruno Maïorana, publié en 1996.
 De mal en pis, titre français d'un album d'Alex Robinson paru en 2001 aux États-Unis.